A héber kifejezés a következőkre utalhat:

héberek
Héber nyelv
Héber írás
Héber bibliai alak